Can Ribes (Bigues), masia a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Ribes (Cardedeu), mas a Cardedeu (Vallès Oriental)
 Can Ribes (Gavà)
 Can Ribes (Girona), masia de Girona 
 Can Ribes (la Cellera de Ter), masia de la Cellera de Ter (Selva) 
 Can Ribes (la Jonquera), casa de la Jonquera (Alt Empordà) 
 Can Ribes (Navàs), masia a Navàs (Bages)

 Can Ribes (Palafolls), masia de Palafolls (Maresme) 
 Can Ribes (Premià de Mar)

 Can Ribes (Riudarenes), masia de Riudarenes (Selva) 

 Can Ribes (Sant Esteve de Palautordera), masia a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental)
 Can Ribes (Sant Martí de Llémena), masia a Granollers de Rocacorba (el Gironès) 
 Can Ribas o Can Galceran de Vall
 Can Ribes (Terrassa), masia a Terrassa (Vallès Occidental)

 Can Ribes (Ventalló), del nucli de Valveralla (Ventalló, l'Alt Empordà) 
 Molí de Can Ribas, molí a Cànoves i Samalús (Vallès Oriental) 
 Muntanya de Can Ribes, serra al municipi de Sarrià de Ter a la comarca del Gironès
 Turó de Can Ribes, muntanya al municipi de Granollers (el Vallès Oriental)